Кален:

Топоним 
 Кален — село в Болгарии (Община Мездра, Врацкая область)
 Кален — село в Македонии (Община Прилеп)

Фамилия 
 Кален, Шотто (ум. 1657) — лифляндский церковный деятель.

См. также 
 Каллен